

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Żarnowiec – część wsi Jerzmanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Żarnowiec – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jedlicze
 Żarnowiec – wieś w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Krokowa 
 Żarnowiec – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Żarnowiec – wieś w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Żarnowiec – część wsi Szczytniki w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Żarnowiec – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo

Inne 
 Żarnowiec – gmina 
 żarnowiec – rodzaj roślin z rodziny bobowatych, przedstawiciel: żarnowiec miotlasty
 Żarnowiec – potok w Beskidzie Śląskim, dopływ Brennicy
 Żarnowiec Elektrownia Jądrowa – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Żarnowiec, Elektrownia Żarnowiec, Jezioro Żarnowieckie, Gajówka Żarnowiec, Gromada Żarnowiec, Podobwód Żarnowiec AK, Żarnowiec Elektrownia Wodna